Megaira – nome in greco antico di Megera
 464 Megaira – asteroide della fascia principale